Troglauermühle ist der Ortsname von

 Troglauermühle (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Troglauermühle (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern